HMS Jaguar je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Jaguar (F34) 
 HMS Jaguar (F37)

Jaguar